La saison 1962-1963 du SO Montpelliérain a vu le club évoluer en Division 1 pour la seconde saison consécutive.

Malgré un mois de septembre intéressant, le club héraultais va s'effondrer pour terminer à la  et avant-dernière place du championnat synonyme de relégation en Division 2.

En Coupe de France, les somistes ne brillent pas non plus en se faisant sortir dès leur entrée par une équipe de Division 2 puis d'être sortie dès le premier tour de la Coupe Drago par un autre club de Division 2.

Déroulement de la saison

Inter-saison

Championnat

Coupes nationales

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Division 1

Coupe de France

Coupe Charles Drago

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Le SOM 1962-1963 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier